Шукша — река в России, протекает в Турочакском районе Республики Алтай. Устье реки находится в 42 км по левому берегу реки Байгол. Длина реки — 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бия, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 13010100212115100000717
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 115100071
 Код бассейна — 13.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 15
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Байгола
Реки Турочакского района